Big 12 Tennis Championships 1997 steht für:

 Big 12 Tennis Championships 1997 (Herren), Herrentennisturnier
 Big 12 Tennis Championships 1997 (Damen), Damentennisturnier